Buslijn 202 (Amsterdam-Eemnes)
Buslijn 202 (Apeldoorn-Zwolle)